Patrick Samuel, né le  à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) est un haut fonctionnaire, écrivain et essayiste français. Contrôleur général honoraire de l’Économie et des Finances, il a notamment été délégué interministériel aux professions libérales de 1999 à 2002, dirigé l'Agence nationale pour les Chèque-vacances (ANCV) de 2003 à 2008 et préside la commission spécialisée de terminologie de l’Économie et des Finances depuis 2013.

Biographie

Famille 
Patrick Samuel est né le  à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) du mariage de Roger Samuel, commerçant et de Lucienne Thomasson.

Formation 
Patrick Samuel est diplômé de l'École des hautes études commerciales (HEC) et de l'Institut d'études politiques de Paris.

Il est ancien élève de la promotion Guernica de l’École nationale d'administration (ENA).

Carrière professionnelle

Postes occupés 

Après différents postes au ministère de l’Industrie et au ministère des Affaires étrangères, il est nommé en 1984 sous-directeur de l’électronique et de la communication au ministère de l’Industrie.

En 1988, il est nommé directeur général de International HD, GIE créé par Philips, Thomson et la Société Française de Production (SFP) pour promouvoir la télévision à haute définition  et réalise les premiers courts et moyens métrages en norme européenne.

Conseiller commercial de 1992 à 1998, il dirige des missions économiques françaises en Afrique de l’Ouest et en Indonésie.

De 1999 à 2002, il est délégué interministériel adjoint puis délégué interministériel aux professions libérales.

En 2003, il est nommé contrôleur d’État et chargé du contrôle de plusieurs organismes de financement et instituts de recherche de l’agriculture et de la pêche.

En 2005, il est nommé directeur général de l’Agence nationale pour les chèque-vacances (ANCV) et chargé par le gouvernement de redresser cet établissement public dont la gestion et la gouvernance étaient mises en cause par la Cour des comptes et le Contrôle d’État. Sous sa direction, l'établissement dépassera le milliard d'euros de volume d'émission.

De 2008 à 2013, il rejoint le Contrôle général du ministère de l’Économie et des Finances, dont il est nommé chef de mission en 2012. Il y conduit diverses missions d’audit, de contrôle et de conseil et le pilotage d’un rapport parlementaire sur l’exercice vétérinaire.

Nommé en 2010, haut fonctionnaire chargé de la Terminologie et de la Néologie, il anime plusieurs commissions d’expertise du ministère de l'Économie et des Finances.

En   il est nommé président de la commission spécialisée de terminologie de l’Économie, des Finances, de l’Industrie, du Commerce, de l’Artisanat et des Services.

Enseignement

Publications

Ouvrages 
Michel Debré, l’architecte du Général(2000), Arnaud Franel Éditions, préface d'Alain Peyrefitte, ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques   ;
L’errance du sanglier (2012) Éditions Tensing .
 Michel Debré :Le maître d'œuvre du général, Paris, Perrin, 2022, 380 p.

Ouvrage collectif 
HDTV, the Politics, Policies and Economics of Tomorrow’s Television (1990)Union Square Press, NewYork.

Patrick Samuel a aussi publié des rapports, de nombreux articles et collaboré à la Revue gaulliste « Une certaine idée »  créée en 1998 sous l’impulsion de Philippe Seguin.

Activités 
Patrick Samuel est membre de la Convention de la Fondation Charles de Gaulle depuis 2004 et du Comité scientifique d’Histoire de l’ENA depuis 2000 .

Distinctions 
  Il est fait chevalier le .
  Il est fait chevalier le  et promu officier le .
  Il est promu au grade d’officier le .

Notes et références

Liens externes 
 
Portrait de Patrick SAMUEL dans le quotidien La Croix du 28 mars 2007 (accès abonnés)
 Fiche sur Patrick Samuel dans le carnet Finances des Echos
 Revue de la biographie historique L'architecte du Général par Le Figaro (accès abonnés)
Interview de Patrick Samuel sur la définition du mot FLYER sur Radio France
 Portrait de Patrick Samuel dans le quotidien Vosges-Matin en 2013

Élève de l'École nationale d'administration (France)
Naissance en juillet 1948
Naissance à Luxeuil-les-Bains
Haut fonctionnaire français
Essayiste français du XXIe siècle
Officier des Arts et des Lettres
Officier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d'honneur